Prague pode se referir a:

Prague (Nebraska) - vila localizada no estado americano de Nebraska, no Condado de Saunders. 
Prague (Oklahoma) - cidade localizada no estado americano de Oklahoma, no Condado de Lincoln.
Prague (banda) - Um Trio de Indie Rock do Japão.

Ver também 
New Prague
Praga

Desambiguação

be:Прага, значэнні
cs:Praha (rozcestník)
da:Prag (flertydig)
de:Prag (Begriffsklärung)
eo:Praha
fa:پراگ (ابهام‌زدایی)
hu:Praha (egyértelműsítő lap)
it:Praga (disambigua)
krc:Прага (магъаналары)
nl:Praha
pl:Praga (ujednoznacznienie)
ro:Praga (dezambiguizare)
ru:Прага (значения)
sk:Praha (rozlišovacia stránka)
szl:Praga (ujydnoznaczńyńy)